Love for Sale, album du groupe Boney M. sorti en 1977 ;
 Love for Sale, album de Tony Bennett et Lady Gaga sorti en 2021.